Fanwood – core di Intel
Fanwood – borough della Contea di Union, New Jersey